Steven Blankaart (1650-1704), Nederlands medicus
De Blankaart, een natuur en Ramsar-gebied te West-Vlaanderen
Blankaartkasteel, een kasteel in het West-Vlaamse Woumen